Щербаки (), село, 
Дмитровский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320882007. Население по переписи 2001 г. составляет 79 (32/47 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Щербаки находится в 2-х км от реки Рябинка (левый берег).
В 2-х км на север располагается село Дмитровка.
Возле села небольшой лесной массив.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1710 — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины